Instinkt eller Instinct kan henvise til:

 Instinkt – et sammensat reaktionsmønster baseret på medfødte, nedarvede anlæg
 Instinkt (band) – et band
 Instinkt (film) – en film